Welsberg kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Welsberg-Taisten, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Schloss Welsberg – ett slott i Österrike